Le Tiền (en vietnamien: Sông Tiền) est le bras septentrional principal du Mékong dans la partie sud du Viêt Nam (ancienne Cochinchine).

Après Phnom Penh, le Mékong se sépare en plusieurs bras, dont l'un s'appelle le Tiền en pénétrant au Viêt Nam dans les provinces d'An Giang et de Đồng Tháp. Son bras méridional forme le Bassac.

Les affluents les plus importants du Tiền sont les rivières Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông et Cổ Chiên.

Le pont Rạch Miễu est un pont à haubans traversant le Tiền, construit en 2002-2008.

Une vaste île du Tiền forme la région du Giêng.

Notes et références 

1Tien
Cours d'eau au Viêt Nam